Rio Itata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Itatá, vattendrag, Pará,

Chile 

 Río Itata, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar